Seznam korpusov z zaporedno številko 42.

Seznam 
 Pehotni
 42. strelski korpus (ZSSR)
 42. korpus (Wehrmacht)
 42. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi